Moodys bezeichnet Folgendes:
 Moody’s, Unternehmen für Bewertungen der Kreditwürdigkeit
 The Moodys, australische Fernsehserie
 Weihnachten bei den Moodys, US-amerikanische Fernsehserie